Rothebude ist ein deutscher Ortsname:
 Rothebude, Kreis Elbing, Westpreußen, untergegangener Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rothebude, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Czerwony Dwór (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rothebude, Kreis Marienburg, Westpreußen, untergegangener Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Rothebude, Kreis Marienwerder, Westpreußen, untergegangener Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen